Антони́ны (, в честь агномена Антонина Пия) — третья от начала принципата римская императорская династия, правившая с 96 по 192 годы.

Первый представитель — Марк Кокцей Нерва, все остальные представители, за его исключением, были выходцами из провинциальной знати. Отличительными чертами Антонинов были очень хорошие отношения с сенатом при наследственности власти (обычно по усыновлению; только Коммод был родным сыном предшественника, и его правление оказалось катастрофическим) с частым наличием соправителей. Первые пять представителей династии в связи с этим стали неофициально называться «хорошими императорами».

 Нерва
 Траян
 Адриан
 Антонин Пий
 Марк Аврелий, соправитель Луций Вер
 Коммод

Ссылки 
 Династия Антонинов. Генеалогия
 Сердюкова . Политическая элита эпохи Антонинов // Мнемон: Исследования и публикации по истории античного мира / Под ред. Э. Д. Фролова. — Вып. 2. — СПб., 2003.

См. также 
 Пять хороших императоров

Династии римских императоров
Появились в 96 году
Исчезли в 192 году